XGK – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Coteau-du-Lac (Québec), (Canada)